Ранчо ла Колонија има више значења:

 Ранчо ла Колонија (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Колонија (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику